De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2006 was de elfde editie van de Johan Cruijff Schaal en werd gespeeld op 13 augustus 2006 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. Het duel, bijgewoond door 35.000 toeschouwers, ging tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Ajax. Scheidsrechter was René Temmink.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2006
PSV
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam